La Coppa del Portogallo 2021-2022 è stata la 49ª edizione della principale coppa nazionale portoghese di hockey su pista. La fase finale della competizione è iniziata il 21 gennaio e si è conclusa con la disputa delle final four presso il Pavilhão Municipal a Paredes dall'8 al 9 aprile 2022.

A vincere il trofeo è stato il  per la diciottesima volta sconfiggendo in finale il  .

Risultati

Tabellone fase finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Coppa del Portogallo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2021
Tornei per club di hockey su pista nel 2022